Суперкубок Молдови з футболу 2004  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 2004 року між чемпіоном Молдови клубом Шериф та володарем кубка Молдови Зімбру.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Молдови на fmf.md

2004
Молдова